Le Retour d'Arsène Lupin peut faire référence à :
Le Retour d'Arsène Lupin, pièce de théâtre en un acte de Francis de Croisset et Maurice Leblanc, créée en 1920 ;
Le Retour d'Arsène Lupin (Arsène Lupin Returns), film américain de George Fitzmaurice sorti en 1938 ;
Le Retour d'Arsène Lupin, série télévisée française de Jacques Nahum diffusée en 1989.

Voir aussi
Arsène Lupin